Le terme Portes de la Brie fait référence à la région naturelle de la Brie. Il peut désigner :

 La communauté de communes des Portes de la Brie
 Le syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie, devenu Val d'Europe Agglomération.